Sigurd Rambusch henviser til:

 Sigurd Rambusch (læge) (1861–1919) – dansk læge
 Sigurd Rambusch (arkivar) (født 1931) – dansk arkivar